Grey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Grey
 Charles Hervey Grey